Арсеньевка — топоним:
 
 Арсеньевка — река, левый приток реки Уссури
 Арсеньевка — река, правый приток реки Краснояровки (бассейн Енисея) в Ермаковском районе Красноярского края

Населённые пункты 
 Арсеньевка — деревня в Конышёвском районе Курской области.
 Арсеньевка — деревня в Льговском районе Курской области.
 Арсеньевка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Арсеньевка — прежнее название села Миролюбовка в Новомиргородском районе Кировоградской области.